P-47 Thunderbolt — истребитель-бомбардировщик времен Второй мировой войны

 A-10 Thunderbolt II — американский бронированный одноместный двухдвигательный штурмовик

 Thunderbolt (ранее известный как Light Peak) — перспективный интерфейс для подключения периферийных устройств к компьютеру от фирмы Intel

См. также 
 Tale of the Thunderbolt (сериал, 2005)
 Thunderbolt (альбом Saxon, 2018)